Фили́пп Семёнович Горба́ч (; род. 1929, село Будка, Речицкий район-?) — советский передовик производства, старший машинист экскаватора Копаткевичского строительно-монтажного управления Гомельского областного треста по производству мелиоративных работ Министерства мелиорации и водного хозяйства Белорусской ССР. Заслуженный мелиоратор БССР (1976). Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился 1 января 1929 года в деревне Будка,  Речицкого района Гомельского округа Белорусской ССР в крестьянской белорусской семье.

В 1941 году окончил начальную сельскую школу. С 1941 по 1943 год в период Великой Отечественной войны находился на территории оккупированной гитлеровскими войсками. С 1943 года после освобождения Гомельской области от немецко-фашистских войск был активным участником восстановления местного колхозного хозяйства и одновременно начал свою трудовую деятельность в качестве  ездового в этом хозяйстве.

С 1948 года после окончания курсов машинистов экскаватора начал работать помощником машиниста. С 1948 по 1951 годы служил на действительной военной службе в рядах Советской армии, проходил службу в составе механизированного батальона строительной части. С 1951 года работал машинистом экскаватора, занимался строительством Волго-Донского канала. С 1952 года работал машинистом экскаватора Белорусской машинно-экскаваторной станции Всесоюзного треста механизации водохозяйственных работ Главного управления водного хозяйства Министерства сельского хозяйства СССР, был участником сооружения осушительных систем на болотных массивах в Домановичском, Калинковичском и Паричском  районах Гомельской области Белорусской ССР. С 1955 года работал  экскаваторщиком  Домановичской машинно-мелиоративной станции и Паричской ремонтно-технической мелиоративной станции Министерства мелиорации Белорусской ССР.

С 1961 года Ф. С. Горбач работал старшим машинистом экскаватора Копаткевичского строительно-монтажного управления Гомельского областного треста по производству мелиоративных работ Министерства мелиорации и водного хозяйства Белорусской ССР. Под руководством Ф. С. Горбача экскаваторная бригада за счёт применения передовых методов механизации ручных работ, улучшения организации труда, эксплуатации техники и сокращения её простоев выполнила досрочно взятые на себя социалистические обязательства.

23 июня 1966 года  Указом Президиума Верховного Совета СССР «за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок ржи, пшеницы, гречихи и других зерновых и кормовых культур»  Филипп Семёнович Горбач был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Помимо основной деятельности занимался и общественно-политической работой: с 1967 по 1971 и с 1975 по 1980 годы избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР 7-го  и 9-го созыва (заместитель Председателя Президиума Верховного Совета Белорусской ССР), членом Центральной ревизионной комиссии КПСС (1971—1976), в 1971 году избирался делегатом XXIV и в 1976 году XXV съездов КПСС.

После выхода на заслуженный отдых проживал в городском посёлке Копаткевичи Петриковского района Гомельской области Белоруссии.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (23.06.1966)
 Орден Ленина (23.06.1966)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета БССР

Звание 
Заслуженный мелиоратор Белорусской ССР (1976)

Примечания

Литература 
 Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. Т. 3. Мiнск, 1971 г.
 Белорусская ССР: Краткая энциклопедия. Т. 5. Минск, 1982 г.
 
 Правосуд В. Р. Завидная судьба : [документальный очерк об экскаваторщика заместителя Председателя Верховного Совета БССР, Героя Социалистического Труда П. С. Горбача]
 Честь и долг мелиоратора / [Ф. С. Горбач и др.], 1989 г.

Ссылки 
 

Экскаваторщики
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 9-го созыва
Мелиораторы СССР
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Белорусской ССР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании